Porto Rico, un territorio non incorporato degli Stati Uniti d'America.
Porto Rico (Paraná), un comune situato nella parte occidentale dello Stato di Paraná in Brasile.
Porto Rico do Maranhão, un comune dello stato del Maranhão in Brasile.

Pagine correlate 
Puerto Rico (disambigua)